Anheisser ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Anheisser (1877–1949), deutscher Maler
 Wolfgang Anheisser (1929–1974),  deutscher Opernsänger (Bariton)